Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Medina, település Észak-Dakota államban
 Medina, település Minnesota államban
 Medina, település New York államban
 Medina, település Ohio államban
 Medina, település Tennessee államban
 Medina, település Texas állam Bandera megyéjében
 Medina, település Texas állam Zapata megyéjében
 Medina, település Washington államban
 Medina megye (egyértelműsítő lap)
 Magyarország
 Medina, község Magyarországon, Tolna megyében
 Kolumbia
 Medina, település Kolumbiában, Cundinamarca megyében
 Szaúd-Arábia
 Medina, az iszlám egyik szent városa Szaúd-Arábiában

Családnévként
 Javier Medina (1970) mexikói kontraszoprán-énekes
 Lina Medina (1933) a legfiatalabb anya a világon

Egyéb
 medina arab városok óvárosi negyede
 Medina hazai nemesítésű vörösborszőlő
 Medina, eredeti nevén Andrea Fuentealba Valbak (1980), dán popénekesnő
 Medina, keresztnév
 MEDINA, svéd együttes, a Melodifestivalen 2022 harmadik helyezettje

 Lásd még
 Mdina, Málta egykori fővárosa

Jegyzetek